Brogiato ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Peter Brogiato (* 1958), deutscher Geograph und Sachbuchautor
 Sonja Brogiato (* um 1960), österreichische Flüchtlingshelferin